Кольченко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Кольченко Євген Дмитрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кольченко Олександр Михайлович — український гравець.
 Кольченко Олександр Олександрович (1989) — український екологічний та лівий активіст, в'язень періоду російсько-українського конфлікту.
 Кольченко Павло Іванович — гімназист, вояк Армії УНР, крутянин, похований на Аскольдовій могилі.

Див. також 
 Кольченки

Українські прізвища
Прізвища на -енко